A equipa ciclista profissional Agritubel tem tido, durante toda sua história, os seguintes elencos:

2005 

Agritubel

2006
Agritubel

2007 

Agritubel

2008 
Agritubel

2009 
Agritubel

Ver também 
 Palmarés da Agritubel

Referências 

Agritubel, Elencos